Le Mahjong est un jeu de société d'origine chinoise qui se joue à quatre joueurs.
 Mahjong est un jeu vidéo de mah-jong sorti en 1983 sur Famicom.
 Mahjong est un film taïwanais réalisé par Edward Yang sorti en 1996.
 Le Mahjong simplifié est une version très simplifiée du mahjong.
Homonymie de titre